Tomáš Svoboda je jméno a příjmení těchto osobností:

 Tomáš Svoboda (fotbalista) (* 2000) – český fotbalista
 Tomáš Svoboda (fotograf) (* 1963) – český fotograf
 Tomáš Svoboda (lední hokejista) (* 1987) – lední hokejista
 Tomáš Svoboda (myslivec) (16??–1729) – český mučedník pro víru
 Tomáš Svoboda (politik) (* 1966) – poslanec ČNR a PSP za KDS a ODS
 Tomáš Svoboda (režisér) – český divadelní a filmový režisér a dramatik (* 1972)
 Tomas Svoboda (skladatel) (* 1939) – česko-americký hudební skladatel 
 Tomáš Svoboda (triatlonista) (* 1985) – triatlonista, bratr-dvojče Davida Svobody